Bourelly ist der Familienname folgender Personen:

 Bibi Bourelly (* 1994), deutsche Sängerin und Songschreiberin
 Jean-Paul Bourelly (* 1960), US-amerikanischer Jazz-, Rock-, Bluesgitarrist, Weltmusiker